Aguilar kan som auktorsförkortning betyda:

 César Aguilar
 Reinaldo Aguilar

Robotskapade auktorsförkortningar